

Patronymie 
Villareal peut désigner plusieurs personnalités :
 Alicia Villarreal, chanteuse mexicaine ;
 , homme politique mexicain ;
 Andrea Villarreal (1881-1963), révolutionnaire, journaliste et féministe mexicaine ;
 Antonio I. Villarreal, militaire, révolutionnaire et homme politique mexicain ;
 Bruno Villarreal (1802-1860), militaire de la Première Guerre carliste ;
 , mathématicien péruvien ;
 , joueur de baseball mexicain ;
 José Luis Villarreal, footballeur argentin ;
 José Villarreal, footballeur américain ;
 Julio Villarreal (1885-1958), acteur espagnol ;
 , homme politique mexicain ;
 , homme politique mexicain.

Toponymie 
Villarreal peut désigner plusieurs localités :

En Espagne 
 Vila-real, ville anciennement nommée Villarreal, ou Villarreal de los Infantes, dans la province de Castellón.
 Villarreal de Álava, ancien nom de la commune basque de Legutio dans la province d'Alava.
 Villarreal de Huerva, dans la province de Saragosse.
 , dans la province de Huesca.
 , dans la province de Cáceres.
 , dans la province de Badajoz.
 Villareal de Urrechua, ancien nom de la commune basque de Urretxu dans la province du Guipuscoa.

Variantes 
 Vila Real au Portugal.
 Vila Real de Santo António au Portugal.

Sport 
 Villarreal Club de Fútbol (ou Villarreal CF), club de football de la ville de Vila-real, en Espagne.